Ruzibira kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Ruzibira (periodiskt vattendrag), Bubanza, 
 Ruzibira (vattendrag i Burundi, Muyinga), 

Robotskapade Burundiförgreningar